Niemcy:
 Harth – dzielnica Büren

Osoby:
 Alfred Harth – niemiecki kompozytor
 Philipp Harth – niemiecki rzeźbiarz

Zobacz też:
 Haardt
 Hard
 Hardt
 Hart
 Harth-Pöllnitz
 Harth Musik Verlag
 Neue Harth